Buenavistero – abitanti di Buenavista (Córdoba)
Buenavistero – abitanti di Buenavista (Sucre)